Liquidatie of moord
het uitschakelen van de tegenstander in een wedstrijd; zie Knock-outsysteem
Eliminatie (bridge), een speelfiguur in het kaartspel bridge

In de logica:
Eliminatie van dubbele negatie, een afleidingsregel die stelt dat twee opeenvolgende negaties weggenomen mogen worden

In de wiskunde:
Eliminatie (wiskunde), het herschrijven van een stelsel vergelijkingen zodat een variabele niet meer in de vergelijkingen voorkomt
Gauss-eliminatie, een techniek vernoemd naar Carl Friedrich Gauss om een stelsel van lineaire vergelijkingen op te lossen
Gauss-Jordaneliminatie, een uitbreiding van Gauss-eliminatie

In de scheikunde:
Eliminatiereactie, een reactie waarbij een deel van een molecuul wordt verwijderd
Cope-eliminatie, een reactie waarbij een amineoxide gesplitst wordt in een secundair hydroxylamine en een alkeen
Grieco-eliminatie, een reactie waarbij een primaire alcohol wordt omgezet in een eindstandig alkeen
Hofmann-eliminatie, een reactie waarbij een quaternair ammoniumzout een eliminatie tot een alkeen ondergaat
Reductieve eliminatie, een reactie waarbij de covalente binding tussen een metaal en twee liganden wordt verbroken
1,2-eliminatie of β-eliminatie, een reactie waarbij twee C-atomen een groep verliezen en een extra binding tussen de C-atomen wordt gevormd
E1-eliminatie
E2-eliminatie
E1cB-eliminatie

In de geneeskunde:
Excretie (uitscheiding), verwijdering uit het lichaam